Juan Bautista Augurio Perera (Manresa 1822 – ?, després de 1889) fou un esportista i home de negocis nascut a Catalunya i naturalitzat a Anglaterra, considerat l'inventor, juntament amb el seu amic el major Harry Gem (Thomas Henry Gem), del tennis.

Biografia 
La biografia del major Gem és molt coneguda. En canvi no hi ha gaires dades publicades de Juan Bautista Perera. Per la seva declaració a la carta de naturalització, se sap que va néixer a Manresa el 1822. Es va traslladar a Anglaterra amb els seus pares, Auguri i Francisca, a l'edat de quatre anys, el 1826. Va viure amb la família a Londres durant deu anys, fins que es van traslladar a Birmingham el 1836. Perera, amb 17 anys, després que la resta de la família es traslladés a Manchester el 1839, va romandre a la regió central establert a Edgbaston, prop de Birmingham, fent-se càrrec d'una societat fundada pel seu pare que importava mercaderies espanyoles. Finalment va adoptar la nacionalitat anglesa el 1856, escrivint el següent memorial en la petició de naturalització:

Perera i Gem havien començat a jugar al joc de pilota al camp de croquet existent en els jardins de la casa d'en Perera i es van dedicar a redactar les regles per a un nou joc anomenat al principi "en anglès": 'pelota' i posteriorment ‘lawn rackets’, donant gran importància a l'atletisme així com a la simplicitat del joc. El primer partit es va jugar al jardí de la residència d'en Perera a Edgbaston cap a l'any 1865.

El 1872 Perera i Gem es van traslladar a Leamington Spa on van establir un club per jugar el seu nou joc,(canviant finalment el nom per 'lawn tennis'), als jardins del Manor House Hotel, davant la nova llar de Perera a Avenue Road. Perera va marxar de Leamington tres anys després de la mort de Gem al 1881 i es desconeix la seva vida a partir d'aquesta data .

El veritable inventor tennis 

La invenció del tennis s'atribueix tradicionalment al major Walter Clopton Wingfield, que el 1874 va publicar les regles d'un joc al que va anomenar  Sphairistike . Així està escrit a l'estàtua de Wingfield situada a la seu de la "Lawn Tennis Association"

Ara se sap que Gem i Perera havien creat un club de tennis organitzat abans d'aquesta data (a Leamington Spa el 1872), quan ja havien estat jugant al joc en privat durant una dècada o més.

Tot i així, se sap molt menys sobre la vida de Perera que sobre la del el seu amic i pioner de tennis Harry Gem, amb una vida que està ben documentada com a figura prominent en diversos esdeveniments de la societat de Birmingham.

Però de fet, el més important, és que el propi Gem en una carta al diari The Field al novembre de 1874, acredita àmpliament Perera com a autor del desenvolupament del joc de tennis sobre herba.

Joc de pilota a Barcelona 
En el cas d'un origen barceloní d'en Perera, caldria determinar les possibles influències dels jocs de pilota autòctons en el desenvolupament del lawn-tennis.

Hi ha algun estudi que tracta aquest tema amb certa profunditat, citant nombrosos documents d'autors famosos (Alfons X de Castella - que va prohibir el joc de pilota, amb pena de presó, Erasme de Rotterdam, Rabelais, Calderón de la Barca, Baltasar de Castiglione, Scaino…).

Un dels testimonis més importants, pel que fa als detalls, és el de Lluís Vives (1493-1540). Vives escrigué una comparació entre el jeu de paume (jugat amb pilotes dures i raquetes amb encordat de budell) i el nostre joc de pilota (semblant al de la pilota valenciana actual i jugat amb "pilotes de vent" colpejades amb el palmell de la mà).

Segons un llibre de 1840, a Barcelona hi havia un local per a "jocs de pilota". No queda clar quina mena de joc o jocs s'hi jugaven.

Possibles familiars a Barcelona 
 El 1871 va morir a Sarrià l'industrial Joan Bautista Perera. Va posar en marxa la mina de carbó de Sant Joan de les Abadesses i fou el promotor de diverses línies de ferrocarril en projectes que no varen reeixir. Probablement és el mateix J.B. Perera que fou cònsol de l'Uruguai a Barcelona.
 Aparentment Juan Bautista Perera tenia dos germans (José Manuel i José Antonio), segons consta en la signatura de l'acta de constitució d'una societat (potser "El Veterano", companyia de ferrocarrils). És possible que els Perera esmentats fossin parents sense ser germans (o, que no fossin parents en absolut). No sembla impossible pensar que Juan Bautista Augurio Perera fos fill d'un dels tres Perera citats.

 Una altra referència sobre un Joan Bautista Perera és la del besavi (per via materna) de l'escriptor Ignasi Agustí.

 Segons Kirsty Hooper, Auguri és un nom molt poc corrent, però resulta que és un dels patrons de  Tarragona, és a dir, qu hi podria haver algun tipus de relació amb Tarragona o el seu entorn.

Vegeu també 
 Joc de pilota
 Pilota
 Jeu de paume
 Auguri de Tarragona

Referències 

Esportistes manresans